Die Korea Open Super Series 2009 fand vom 13. bis zum 18. Januar 2009 in Seoul statt. Das Preisgeld betrug 300.000 US-Dollar. Es war die 18. Auflage der Korea Open. Hauptsponsor des Turniers war Yonex. 250 Spieler aus 22 Ländern nahmen am Turnier teil, welches von SBS Sports im Fernsehen übertragen wurde.

Austragungsort 
 SK Olympic Handball Gymnasium

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Referenzen 
 YONEX KOREA SUPER SERIES 2009 auf www.tournamentsoftware.com (englisch)

2009
Badmintonwettbewerb in Seoul
BWF Super Series 2009